Étréchy ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Étréchy (Cher) im Département Cher
 Étréchy (Essonne) im Département Essonne
 Étréchy (Marne) im Département Marne